Derāz Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Derāz Darreh (ort i Iran), Khuzestan, 
 Darreh-ye Rāhrow, dal, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar